Le yuǎn (chinois simplifié : 远 ; chinois traditionnel : 遠) est la devise nationale de la république populaire de Chine.

Toponymie 

 rivière Yuan (沅江 ou 沅水), une des quatre plus grandes rivières du Hunan (république populaire de Chine) et un affluent du Yangzi Jiang ;
 rivière Yuan (沅江 ou 沅水), un autre nom du fleuve Rouge.

Dynastie 
 La dynastie Yuan (元朝) est la dynastie mongole qui régna sur la Chine.

Patronyme 
Yuan est un nom de famille chinois très répandu ; 袁, 元, 苑, 原, 源, 爰 en mandarin ; 阮, 垣, 玄 en cantonais.

 Eric Yuan, un homme d'affaires américain milliardaire, PDG et fondateur de Zoom Video Communications ;
 Jia Nan Yuan (1985-), une pongiste sino-française;
 Lin Yüan (1913-1991), un peintre d'animaux et graveur chinois ;
 Yuan Qiqi (1995-), un athlète chinoise ;
 Yuan Sijun (2000-), un joueur de snooker chinois ;
 Yuan Xinyue (1996-), une volleyeuse chinoise ;
 Xinyi Yuan (1981-), un mathématicien chinois ;
 Wang Yuan (1930-), un mathématicien chinois ;
 Yuan Xikun (1944-), un artiste visuel et militant écologiste chinois ;
 Yuan Yanping (1976-), une judoka handisport chinoise.

Autres 
 Yuan Zi, un des deux pandas résidant en France ;
 Yuan, un personnage du manga Samurai Deeper Kyo.
 Kai Yuan Holdings Limited, holding et une compagnie d'investissement chinoise.